Nassyrow () ist der Familienname folgender Personen:

 Eldar Ilgisowitsch Nassyrow (* 1986), russischer Handballspieler
 Islamschan Kassymschanowitsch Nassyrow (* 1998), russischer Fußballspieler